

Cinema 
 The Host – cortometraggio del 1923 diretto da Lloyd Bacon
 The Host – film del 1960 diretto da Jack Hill
 The Host (Gwoemul) – film del 2006 diretto da Bong Joon-ho
 The Host – film del 2013 diretto da Andrew Niccol, tratto dal romanzo L'ospite di Stephenie Meyer
 The Host - film del 2020 diretto da Andy Newbery

Letteratura 
 L'ospite (The Host) – romanzo di Stephenie Meyer del 2008

Televisione 
 L'ospite (The Host) – episodio del 1991 della quarta stagione della serie televisiva Star Trek: The Next Generation
 L'ospite in corpo (The Host) – episodio del 1994 della seconda stagione della serie televisiva X-Files